Jones House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jones House (Sulphur Springs), Arkansas, NRHP-ID 87002363
 Jones House (Pontiac), Illinois, NRHP-ID 78001163
 Jones House (Valley Station), Kentucky, NRHP-ID 83002689
 Jones House (Gibsland), Louisiana, NRHP-ID 80001702
 Jones House (Melrose), Louisiana, NRHP-ID 93000937
 Jones House (Boone), North Carolina, NRHP-ID 87000483
 Jones House (Houston), Texas, NRHP-ID 87001634